Ambohimasina, une commune urbaine malgache, située dans la partie nord-est de la région d'Itasy ;
 Ambohimasina, une commune urbaine malgache, située dans la partie centrale de la région de Vakinankaratra.